Клицпера (чеш. Klicpera) — чешская фамилия. Известные носители:

 Клицпера, Вацлав Климент (1792—1859) — чешский писатель и политический деятель.
 Клицпера, Иван (1845—1881) — чешский писатель.